Андре́й Ивано́в: Иванов, Андрей — русский дипломат конца XV — начала XVI века.
 
 
 
 
 Иванов, Андрей Валентинович (род. 1971) — российский артист балета, лауреат премии «Золотая маска» (2007).
 Иванов, Андрей Васильевич (1888—1927) — революционер, советский партийный и государственный деятель.
 Иванов, Андрей Викторович (псевдоним Тим Собакин; род. 1958) — советский и российский детский писатель, поэт и журналист, редактор.
 
 
 Иванов, Андрей Геннадьевич (род. 1994) — российский футболист.
 Иванов, Андрей Евгеньевич (1967—2009) — советский и российский футболист.
 Иванов, Андрей Иванович (ок. 1776—1848) — российский живописец.
 Иванов, Андрей Игнатов (1879—1923) — болгарский священник и революционер.
 Иванов, Андрей Михайлович (род. 1971) — российский учёный-медик, биохимик, специалист в области медицинской биохимии, полковник медицинской службы, член-корреспондент РАН (2016).
 Иванов, Андрей Николаевич (род. 1960) — советский и российский спортсмен (русские шашки).
 Иванов, Андрей Робертович (род. 1975) — российский предприниматель и политик.
 Иванов, Андрей Спартакович (род. 1959) — российский композитор, сценарист.
 Иванов, Андрей Юрьевич (род. 1967) — командир парашютно-десантного батальона, Герой России.